Dziewczęta z Nowolipek – powieść Poli Gojawiczyńskiej
 Dziewczęta z Nowolipek – ekranizacja powieści z 1937 roku
 Dziewczęta z Nowolipek – ekranizacja powieści z 1985 roku